Alfredo Kindelán Duany – nobile, ufficiale e aviatore spagnolo, considerato il fondatore dell'aeronautica militare nazionale
 Andrés Duany – architetto e urbanista statunitense
 Kueth Duany – cestista sudanese con cittadinanza statunitense
 Milaisy Duany – ex cestista cubana